Sido – rapper tedesco
Sido – città del Ciad
Sido – comune del Mali